C21H20O10 – formula molecolare dell'isovitexina
C21H20O10 – formula molecolare della vitexina

Formule molecolari